«Маленький Николя» () — французская комедия Лорана Тирара 2009 года. Фильм, снятый по мотивам серии книг «Маленький Николя» Рене Госинни, рассказывает о проделках маленького Николя и его друзей и снят к 50-летию публикации первого рассказа из цикла. Фильм был выпущен в прокат во Франции 30 сентября 2009 года компаниями Wild Bunch Distribution, Central Film и EOne Films.

Сюжет 
Николя вполне доволен своей жизнью и ничего не хотел бы менять в ней: папа и мама любят его, а ещё у него есть школьные друзья, с которыми интересно вытворять разные проделки. Однако как-то раз Жоаким рассказывает товарищам, что у него появился младший братик, из-за чего его жизнь сильно осложнилась. Теперь Николя, заметив странное поведение своих родителей, уверен, что скоро и у него будет маленький братик, а тогда самого Николя родители наверняка увезут в лес и бросят там, как Мальчика-с-пальчик. Николя размышляет о том, как ему избежать столь ужасной участи. Наконец, он с товарищами решает обратиться к гангстеру, чтобы тот помог избавиться от будущего братика. Найдя телефон в адресной книге и по ошибке позвонив в автосервис, Николя узнаёт, что на операцию потребуется 500 франков. Добыв их при помощи товарищей, продавая соседским мальчишкам «эликсир силы», Николя снова звонит «гангстеру». Автомеханик, думая, что речь идёт о ремонте, просит привезти машину. Едва избежав аварии на дороге, Николя и его друзьям удаётся и это. Неожиданно они встречают Жоакима с детской коляской, который рассказывает, как хорошо быть старшим братом. Николя меняет своё мнение и теперь ждёт не дождётся, когда появится его братик. Родители удивлены этим, так как появление братика не входило в их планы. Впрочем, через некоторое время желание Николя осуществляется. Вот только появляется у него не братик, а сестрёнка. Но Николя уже было всё равно.

В ролях

Производство

Развитие 
Продюсеры Оливье Делбос и Марк Миссонье предложили Лорану Тирару проект, который сразу же принял его, потому что он вырос с персонажами из истории. Об этой истории Тирард сказал:

Это … показалось мне очевидным. Я вырос вместе с «Маленьким Николя». Я читал это, когда был подростком. Эта работа представляет меня и говорит со мной. Я сразу понял, как будет выглядеть фильм.

Тирар также добавил, что персонаж Николаса был очень личным для Рене Госинни, сказав:

Я знал, что ключ будет заключаться в адаптации как в его работе, так и в его жизни, поэтому Я пытался понять характер Рене Госинни. Это был тот, кто искал свое место в обществе, и ему пришлось побеждать через смех… [Госинни] понял, что смех может быть и защитой [в] обществе, где вы не чувствую себя вне места и способ вставить. Это вещи, которые я читал между строками его биографий, и [они] говорили со мной. Маленький мальчик, ищущий свое место в обществе, стал осью, на которой построить историю.

Кастинг 
8 апреля 2008 года было объявлено, что Валери Лемерсьер и Кад Мерад присоединились к фильму, чтобы сыграть маму и отца Николя. Максим Годар был приглашен в качестве исполнения главного героя — Николя. В этом отношении Тирар сказал:

Максим Годар имеет очень четкое видение того места, где он хочет быть в компании того, что он хочет делать со своей жизнью. С его уходящей личностью я думал, что он не побоится быть перед камерой, но это случилось наоборот. В первый же день, когда к нему подошел огромный рычаг крана с камерой, он был ошеломлен!

По словам Тирара, Максим очень хотел сыграть персонажа, и ему это очень понравилось.

Он никогда не проявлял никаких признаков усталости и не выражал необходимость прекратить.

Тирар также снял в фильме своего сына Вирджила Сираля (Жоаким, одноклассник и друг Николя).

Съёмки 
Съемки начались 22 мая 2008 года в Париже и закончились 11 октября 2008 года. Большая часть съёмок состоялась на Studio Monev в Sint-Pieters-Leeuw. Сцены были также расставлены в Лакене, недалеко от старой школы лодочников на вакантной площадке.

Саундтрек 

Музыку для фильма написал Клаус Бадельт и исполнили Geert Chatrou, Dirk Brossé и Loïc Pontieux. Композиция была выпущена 28 сентября 2009 года EmArcy Records. Второй сингл был выпущена Luce в октябре 2009 года. Композиция получила положительные отзывы на его выпуск. «Movienthusiast» дал положительный обзор альбома и наградил его тремя звездами из пяти, сказав, что музыка этого фильма способна заполнять различные темы, и сцены обычно создают щекотливое чувство в аудитории.

Список;

Выход на DVD 
Фильм был выпущен на DVD 3 февраля 2010 года от Wild Side Video. В бонусных функциях была брошюра с историей Пети Николя и комментарий с участием детей-художников фильма.

Сборы 
В свою первую неделю выпуска «Маленький Николя» продал более миллиона билетов во Франции. Фильм собрал 48 398 428 долларов во Франции и 11 088 066 долларов в США на международных территориях на общую сумму 59 486 494 долларов.

Критика и отзывы 
Фильм в основном получил положительные отзывы критиков.

Продолжение 
В августе 2013 года было подтверждено, что продолжение «Каникулы маленького Николя» будет выпущено 9 июля 2014 года. Валери Лемерсьер и Кад Мерад повторили свои роли родителей Николя, а самого главного героя сыграл другой мальчик — Матео Бойсселье.

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2009 года
Фильмы  Франции 2009 года
Фильмы на французском языке
Фильмы о школе
Фильмы Лорана Тирара